Protula soofita är en ringmaskart som beskrevs av Ben-Eliahu 1976. Protula soofita ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
soofita